Альо () — итальянская фамилия. В переводе означает «чеснок».

Известные носители 
  (1777—1857) — итальянский художник.
  (1736—1786) — итальянский художник и скульптор.
  (1710-е) — итальянский скульптор.
  (1677—1761) — итальянский архитектор.
 Альо, Филипп (род. 1954) — французский автогонщик.

См. также 
 Альо — муниципалитет в провинции Наварра, Испания.